Floyd může být:

rodné jméno
 Floyd I. Clarke (* 1942) – ředitel FBI
 Floyd Council (1911–1976) – americký bluesový kytarista a zpěvák
 Floyd Cramer (1933–1997) – americký klavírista
 Floyd Jones (1917–1989) – americký bluesový zpěvák, kytarista a skladatel
 Floyd Landis (* 1975) – americký cyklista
 Floyd Mayweather, Jr. (* 1977) – americký profesionální boxer

příjmení
 Eddie Floyd (* 1937) – americký zpěvák
 George Floyd (1973–2020) – oběť policejního zásahu v USA
 Robert Floyd (1936–2001) – americký informatik
 William Floyd (politik) (1734–1821) – americký politik 

ostatní
 Floyd County – název šesti okresů v USA
 Hurikán Floyd – v pořadí čtvrtým a rozsahem třetím největším hurikánem atlantické hurikánové sezóny roku 1999
 Pink Floyd – anglická hudební skupina založená v roce 1964
 Brit Floyd – anglická revivalová skupina založená v roce 2011